Rochebrune (Alte Alpi) – comune francese
 Rochebrune (Drôme) – comune francese
 può inoltre indicare il Pic de Rochebrune o il Pic de Petit Rochebrune – montagne francesi